Fantastyka – wydanie specjalne – polski niewydawany kwartalnik literacki. Zawierał wyłącznie utwory o tematyce fantastycznej (najczęściej powieści). Pierwszy numer ukazał się w grudniu 2003 roku, natomiast ostatni, 65. numer ukazał się w styczniu 2019. Pismo było samodzielnym dodatkiem do miesięcznika „Nowa Fantastyka”. 

Czasopisma fantastyczne
Czasopisma w języku polskim
Czasopisma wydawane od 2003
Czasopisma wydawane do 2019
Kwartalniki w Polsce
Polskie czasopisma literackie